Маслі́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Орлеана, 13 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 273 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 695,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маслів на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маслів на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер